Le county borough de Wrexham est un county borough (ou borough de comté) centré sur la ville de Wrexham, dans le nord-est du pays de Galles. Un peu moins de la moitié de la population vit soit dans la ville de Wrexham ou dans son agglomération.

Le comté a été créé le  avec le statut de county borough. Le statut d'arrondissement a été hérité de la ville de Wrexham, accordé 150 ans auparavant.

La zone comprend une partie de la moitié est du comté historique du Denbighshire (bien que ne faisant pas partie de la zone principale de Denbighshire), et deux enclaves historique du Flintshire (Maelor Saesneg et la paroisse de Marford et Hoseley).

Annexes

Source

Article connexe 
 Liste des communautés du county borough de Wrexham

Lien externe 
Le site officiel

Borough de comté au pays de Galles (depuis 1996)